Aguilafuente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguilafuente (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Aguilafuente (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar